Ариан Мршуља (Ријека, 11. фебруара 1998) хрватски је фудбалер, који тренутно наступа за Смедерево. Игра на позицији штопера.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Ријечани
Хрватски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Биркиркаре
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Прве лиге Србије